Tiu est un roi prédynastique de l'Égypte antique qui régna sur le delta du Nil. Il est mentionné sur la pierre de Palerme avec quelques rois de Basse-Égypte. Quasiment aucune autre information n'est connue de sa vie ou de son règne.

Notes et références 

Index égyptologique
Pharaon de la période prédynastique égyptienne